

Animali
Lanza – nome comune usato in Trentino per i serpenti della specie Zamenis longissimus

Famiglie 
 Lanza – famiglia nobile siciliana
 Lanza – famiglia di Cosa nostra statunitense di San Francisco

Geografia 
 Lanza, comune siciliano in essere dal 1928 al 1947, poi diviso nei comuni di Malvagna e Mojo Alcantara
 Passo del Cason di Lanza, passo del Friuli-Venezia Giulia
 Lanza – torrente del Cantone Ticino e della Lombardia, chiamato anche Gaggiolo o Ranza

Persone 
 Adam Lanza - assasino statunitense e autore del Massacro alla Sandy Hook Elementary School
 Andrea Lanza – musicologo
 Andrea Cordero Lanza di Montezemolo – cardinale della chiesa cattolica
 Angelina Lanza Damiani (1879-1936) – scrittrice e poetessa italiana
 Antonio Lanza – vescovo italiano
 Antonio Lanza – arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Lanza – filologo e storico della letteratura italiano
 Blackjack Lanza – wrestler statunitense
 Blasco Lanza D'Ajeta – diplomatico italiano
 Carlos Lanza – calciatore honduregno
 Cesare Lanza – giornalista, scrittore, regista e autore televisivo italiano
 Damián Lanza (Damián Enrique Lanza Moyano) – calciatore ecuadoriano
 Domenico Lanza (1868-1940) – avvocato e naturalista italiano
 Domenico Lanza (1909-1944) – partigiano italiano
 Elda Lanza – conduttrice italiana
 Ferdinando Lanza – nobile e colonnello italiano
 Filippo Lanza – pallavolista italiano
 Francesco Lanza – mafioso italiano
 Francesco Lanza Spinelli di Scalea – Principe e senatore del Regno 
 Francesco Lanza di Scalea (II) – politico italiano
 Gaetano Lanza – scienziato statunitense
 Gioacchino Lanza Tomasi – musicologo italiano
 Girolamo Lanza – fondatore dell'eremo di Santa Domenica, Caronia
 Giovanni Lanza – Presidente del Consiglio italiano
 Giuseppe Lanza, duca di Camastra – magistrato e rappresentante del Governo Regio spagnolo
 Giuseppe Lanza – scrittore italiano
 Giuseppe Lanza Branciforte – Sottosegretario alla Guerra
 Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto – poeta, scrittore, filosofo e pensatore
 Giuseppe Lanza di Scalea – sindaco di Palermo e senatore del Regno
 Giuseppe Lanza di Scalea – imprenditore, attore di soap opera, personaggio televisivo
 Gioacchino Lanza Tomasi – musicologo
 Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo – ufficiale e partigiano italiano
 Giuseppe Tasca Lanza – sindaco di Palermo e senatore del Regno
 Jimmy Lanza – mafioso italiano naturalizzato statunitense
 Joseph Lanza – mafioso italiano 
 Juan Lanza – rugbista argentino
 Laura Lanza – nobildonna siciliana
 Mario Lanza (Alfred Arnold Cocozza), cantante e attore statunitense di origine italiana
 Michele Lanza – imprenditore e pioniere dell'automobile
 Michele Lanza – diplomatico e storico
 Paolo Lanza – attore italiano
 Paolo Lanza – cestista italiano
 Pedro Lanza – rugbista argentino
 Pietro Lanza di Scordia e Butera – "patriota" italiano
 Pietro Lanza di Scalea – Ministro e senatore del Regno
 Pompeo Lanza – diplomatico italiano
 Raimondo Lanza di Trabia – dirigente sportivo
 Rosario Lanza – presidente dell'Assemblea regionale siciliana
 Saverio Lanza – musicista e produttore discografico italiano
 Salvatore Lanza – dei Duchi di Brolo e dei Baroni di Longi, storico e giornalista. Fondatore del Movimento Neoborbonico.
 Stefano Lanza Filingeri – Senatore della Repubblica
 Ugo Lanza – imprenditore italiano
 Vincenzo Lanza – medico, politico e professore italiano

Politica 
 Governo Lanza, governo del Regno d'Italia

Trasporti 
 Lanza, stazione della Metropolitana di Milano
 Lanza, casa automobilistica, attiva a Torino dal 1895 al 1903.

Pagine correlate 
Lanzi
Lanzo